Alphonse Gasnier-Duparc (1879-1945) – politico francese
 Louis J. Gasnier (1975-1963) – regista francese
 Mark Gasnier (1981) – ex rugbista a 13 australiano
 Reg Gasnier (1939-2014) – rugbista a 13 australiano